Sankt Johann im Pongau kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Politischer Bezirk Sankt Johann im Pongau, distrikt, Salzburg, 
 Sankt Johann im Pongau (kommunhuvudort), Salzburg, Politischer Bezirk Sankt Johann im Pongau, 
 Sankt Johann im Pongau (kommun), Salzburg, Politischer Bezirk Sankt Johann im Pongau, 

Robotskapade Österrikeförgreningar